Knapptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Knapptjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Knapptjärnen (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Knapptjärnen (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Knapptjärnen (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (13,4 ha)
Norra Knapptjärnen, sjö i Hedemora kommun,  (12,2 ha)
Södra Knapptjärnen, sjö i Hedemora kommun,  (15,7 ha)
Knapptjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Knapptjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (8,32 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn